Le régiment du Dauphin cavalerie est un régiment de cavalerie du Royaume de France créé en 1668 devenue sous la République française et le Premier Empire, le 12 régiment de cuirassiers.

Création et différentes dénominations 
  : création du régiment du Dauphin cavalerie
  : renforcé par incorporation du régiment de Dauphin-Étranger cavalerie
  : renommé 12 régiment de cavalerie
  : transformé en cuirassiers, le 12 régiment de cuirassiers
 1814 : renforcé par incorporation de 4 escadrons du 14 régiment de cuirassiers
  : licencié

Équipement

Étendards 
6 étendards de « ſoie bleue, Soleil d’or au milieu, 4 fleurs de lys & 4 Dauphins brodez en or & en argent aux coins, & frangez d’or ».

Habillement

Historique

Mestres de camp-lieutenants et colonels 
  : N. de La Baume Le Blanc, marquis de La Vallière
  : Charles de Lusignan, marquis de Saint-Gelais, brigadier de cavalerie le , maréchal de camp le , † 
  : Philippe II de Valois de Villette, comte puis marquis de Murçay, né en 1667, brigadier le , maréchal de camp le , lieutenant général des armées du roi le , † 
  : marquis de Costentin
  : N. de Clérambaut, marquis de Vandeuil, † 1712

  : François, duc d’Harcourt, brigadier le , maréchal de camp le , lieutenant général des armées du roi le , maréchal de France le , † 
 1716 : Bénigne Le Rageois, marquis de Bretonvilliers, brigadier le , maréchal de camp le , † 
  : N., marquis de Voluire
  : Charles Louis René, marquis de Marbeuf, né le , déclaré maréchal de camp en  par brevet expédié le , lieutenant général le , † 
 - : Gabriel Marie de Talleyrand, comte de Périgord, brigadier le , maréchal de camp le 
  : Louis Hurault, marquis de Vibraye
  : Hippolyte-Jean-René de Toulongeon, marquis de Toulongeon.
  : Félicité Jean Louis, comte de Durfort, né le , † 
  : Alexis Bruno Étienne, vidame de Vassé, né le , maréchal de camp le , lieutenant général en , † 
   : Charles Michel Cordier de Montreuil de Launay de Vallerie
  : François Durand Tauzia de La Litterie
  : N. Vrigny
  : Jean-Baptiste Colart
  : Jean Verreaux
  : Jacques Belfort Renard, dit Belfort, né le , général de brigade le , † 
  : Joseph Philippe Marie Dornès, général de brigade le , † 
  : Jean Louis, baron Mathevon de Curnieu, né le , † 
  : Michel Jean Paul Daudiès, né le , général de brigade le  et mis à la retraite le même jour, † 
  : Charles Nicolas Turau, dit Thurot, né le , †

Campagnes et batailles 
Régiment du Dauphin cavalerie
Lors de la guerre de Hollande, le régiment assiste en 1672 à la prise d’Orsoy, de Rheinberg, de Duisbourg et au passage du Rhin. En 1673, il est au siège de Maëstricht, en 1674 à la bataille de Séneff, en 1675 à la réduction de Dinant, Huy et Limbourg, en 1676 aux sièges de Condé, de Bouchain et d’Aire, et au secours de Maëstricht, en 1677 à la prise de Valenciennes et de Cambrai, en 1678 à celles de Gand et d’Ypres et à la bataille de Saint-Denis. 

12 régiment de cavalerie
Le 12 régiment de cavalerie a fait les campagnes de 1792 à 1794 à l’armée du Rhin.
Il a fait les campagnes des ans IV et V à l’armée de Rhin-et-Moselle ; an VI à l’armée d’Allemagne ; de l’an VII à l’an IX à l’armée du Rhin.

12e régiment de cuirassiers
Le 12 régiment de cuirassiers a fait les campagnes de l’an XIV au corps de cavalerie de réserve de la Grande Armée ; de 1806 à 1808 au 4 corps de réserve de cavalerie ; 1809 et 1810 aux armées du Rhin et d’Allemagne (3 et 2 corps de cavalerie de réserve) ; 1811 et 1812 au corps d’observation de l’Elbe ; 1813 et 1814 au 1 corps de cavalerie de réserve de la Grand Armée et garnison de Hambourg ; 1815 à la 1 division de cavalerie de réserve.

Licencié, son fonds est versé en 1816 dans le 2 régiment de cuirassiers avec celui de l’ancien régiment du Roi.

Quartiers 
 Caen

Notes et références

Annexes

Bibliographie 

 Pierre Lemau de La Jaisse, Cinquième abrégé de la carte générale du militaire de France, sur terre et sur mer - Depuis , jusqu’en , Paris, 1739
 M. Pinard, Chronique historique-militaire, tomes 3, 4, 5, 6 et 7, Paris, Claude Herissant imprimeur-libraire, 1761, 1761, 1762, 1763 et 1764 
 MM. Montandre-Longchamps, chevalier de Montandre, et de Roussel, État militaire de France pour l’année 1762, cinquième édition, Paris, chez Guyllin, 1762
 R. de Place, Historique du 12 Cuirassiers, Paris, A. Lahure imprimeur-éditeur, 1889, p. 1-133 
 Georges Six, Dictionnaire biographique des généraux & amiraux français de la Révolution et de l’Empire (1792-1814), tome I, Paris, Georges Saffroy éditeur, 1934

Article connexe 
 12 régiment de cuirassiers (dernier régiment ayant entretenu la tradition du régiment du Dauphin cavalerie)

Liens externes 
 Historique « Susane » du régiment du Dauphin cavalerie, sur le site http://www.ancestramil.fr
 Planche de cavalerie dite légère, française et étrangère de Régiments sous Louis XV, de Lucien Mouillard, sur le site http://pfef.free.fr/P_Centrale.htm sur l’Ancien Régime (voir 15 Dauphin) 

Unité militaire française de la guerre de Hollande
Unité militaire française de la guerre de la Ligue d'Augsbourg
Unité militaire française de la guerre de Succession d'Espagne
Unité militaire française de la guerre de Succession de Pologne
Unité militaire française de la guerre de Succession d'Autriche
Unité militaire française de la guerre de Sept Ans
Unité militaire sous l'Ancien Régime